est une expression anglo-saxonne signifiant « franchir la ligne ». Elle peut faire référence à :

Littérature 

 , roman de Karen Traviss publié en 2004.

Téléfilm 

 , titre original de , téléfilm américain de Graeme Clifford diffusé en 2002.

Web-série 
 Crossing The Line, deuxième partie de la web-série BL taiwanaise  HIStory 2.

Cinéma 

 , documentaire britannique de Daniel Gordon et Nicholas Bonner sorti en 2006 ;
 , court métrage néo-zélandais de Peter Jackson et Neill Blomkamp sorti en 2008.

Voir aussi 

 
 

Homonymie de titre